Могади́шо ( [mʉqdɪʃɔ],  [muqaˈdiːʃuː],  [moɡaˈdiʃʃo]) — столица, крупнейший город и главный порт Сомали, являющийся также её культурным, финансовым и индустриальным центром.

Население города — 2 388 000 жителей (2021). Площадь — 350 км².

Этимология 
Основан в XII веке арабскими и персидскими купцами как город Хамар. Позже получил арабское название Maqdaäu или Muqdiäu от основы -qdä — «святой», что, по-видимому, было связано с наличием в городе нескольких мечетей, построенных в 1238—1300 годах. Предпринимались попытки вывести топоним от magdi shah —«город шаха». Современное  Мукдишо, русское традиционное написание Могадишо от  или .

История

Средневековье 

Высказывалось предположение, что город упоминается как порт Сарапион (Σαραπίωνος) в анонимном древнегреческом географическом руководстве «Перипл Эритрейского моря» (предположительно I век н. э.). Против такой локализации в качестве аргумента указывался тот факт, что в древности порт Могадишо не играл важной роли.

Ещё в древности на месте Могадишо пролегали важные торговые маршруты. Мусульмане из Аравийского полуострова колонизировали Могадишо в конце IX века (свидетельство Аль-Якуби, 893 год). Вскоре Могадишо стал региональным центром. В то время как большая часть земель Сомали бесплодная, земли вокруг Могадишо более пригодны для сельского хозяйства и могут прокормить больше жителей. Это также самая северная точка в Восточной Африке, где имеется удобная естественная бухта.

Начиная примерно с 1000 года увеличился объём торговли между суахильскими городами прибрежной Восточной Африки, что благоприятно повлияло на экономику города. Историческая мечеть Фахр-ад-Дина, построенная в 1269 году, сохранилась до сих пор.

При археологических раскопках было найдено много монет из Китая, Шри-Ланки и Вьетнама. Большинство монет относится к династии Сун. В то время города-государства суахильской цивилизации импортировали арабские гончарные изделия, китайский фарфор и индийские одежды. Экспортировался лес, слоновая кость, перламутр, рабы и железо.

Европейское господство 
В 1500-е годы Могадишо находился под контролем Португалии. В Атласе Меркатора-Хондиуса (1607 год) Могадишо фигурирует под именем Magadoxo.

Султан Занзибара захватил город в 1871 году. Дворец Гаресы, построенный в конце 1800-х годов для наместника султана, теперь служит музеем и библиотекой.

В 1892 году султан Занзибара отдал город в пользование Италии. Италия выкупила город в 1905 году и сделала Могадишо столицей Итальянского Сомали. Прилегающие территории перешли под контроль Италии в 1936 году.

Вооружённые силы Великобритании, двигаясь из Кении во время Второй мировой войны, оккупировали город 26 февраля 1941 года. Британцы продолжали править городом до 1952 года, когда Италия вернула свой бывший протекторат. В 1954 году был основан Сомалийский национальный университет, в составе семи факультетов (медицинского, ветеринарного, геологического, педагогического, юридического, агрономического и гуманитарного). В 1960 году Сомали обрела независимость, а Могадишо стал её столицей.

Свержение правительства и ввод войск ООН 
Повстанческие войска под предводительством Мохаммеда Фарраха Айдида вошли в город и захватили его в 1990 году, заставив президента Мохаммеда Сиада Барре уйти в отставку и бежать в Нигерию в 1991 году. Был закрыт университет.

В ожесточённых боях 1991—1992 годов значительная часть города была разрушена, десятки тысяч голодных людей, гонимые засухой, стали опустошать сельские районы Сомали.

9 декабря 1992 года военный контингент США высадился около Могадишо для подготовки высадки миротворческих сил ООН. Миротворческая операция в Сомали, однако, закончилась неудачей в связи с тем, что войска ООН летом 1993 года начали непосредственно участвовать в гражданской войне. Недовольство местного населения и человеческие потери заставили американские войска покинуть Могадишо в 1994 году, а 3 марта 1995 года Сомали покинули последние миротворцы из других стран. В июне 1995 года Айдид провозгласил себя президентом Сомали, однако через год получил тяжёлое ранение в бою и скончался.

Союз исламских судов и вторжение Эфиопии 
В 2004 году в Сомали было создано так называемое Переходное Федеральное правительство (ПФП), которое было признано ООН и Африканским Союзом как легитимное. Президентом был избран Абдуллахи Юсуф Ахмед. Новой линией противостояния стала борьба между Переходным Правительством и усиливающейся исламистской организацией Союз исламских судов (СИС).

В 2006 году произошли новые сражения за Могадишо. 5 июня 2006 года отряды СИС полностью захватили город, а Переходное Правительство бежало в город Байдабо. Однако 20 декабря 2006 года в конфликт открыто вмешалась Эфиопия на стороне ПФП. Эфиопская армия была более многочисленной и лучше вооружена, и уже 27 декабря эфиопы и союз полевых командиров отбили Могадишо у исламистов. В результате вмешательства эфиопов СИС прекратил своё существование, однако на смену ему пришла ещё более радикальная организация Харакат аш-Шабаб, которая перешла к партизанским методам борьбы против эфиопов и правительственных войск.

В начале августа 2007 года в Могадишо прибыли миротворцы АМИСОМ, их численность постепенно увеличивалась и к 2012 году достигла 12 000 человек.

В январе 2009 года эфиопы вывели свои войска из Могадишо и остального Сомали.

Борьба между ПФП и Аш-Шабаб 
В 2007—2011 годах город был ареной борьбы между Переходным Федеральным Правительством при поддержке отрядов эфиопов (до 2009 года) совместно с миротворцами из Африканского Союза и радикальными ваххабитами из организации Аш-Шабаб («Молодёжь»). Длительное время правительство контролировало лишь важные стратегические здания (Здание правительства, аэропорт, порт и т. п.) и не более 40 % территории столицы, в то время как исламисты держали под контролем большую часть Могадишо, постоянно осуществляя теракты и обстрелы правительственных сил и миротворцев.

В 1990—2000-х годах Могадишо был единственной столицей в мире, где ООН не мог оказывать международную гуманитарную помощь из-за отсутствия гарантий безопасности.

В марте 2010 года командир города, Абдурисак Мухамед Нур, призвал всех жителей столицы спешно покинуть город ввиду новых столкновений между исламистскими боевиками «Аш-Шабаб» и сторонниками умеренно-исламского правительства Шарифа Ахмеда. С начала 2010 года около 100 000 жителей  покинуло город. Ваххабиты заочно приговорили к смертной казни дикторов Сомалийского ТВ.

Какое-то время исламисты были близки к полному захвату столицы, однако увеличение численности миротворческого контингента, рост его опыта ведения боевых действий в городских условиях, а также увеличение количества правительственных войск изменило ситуацию.

Постепенно развивая успех, к августу 2011 года АМИСОМ и правительственные войска полностью освободили Могадишо от исламистов. Однако окрестности города все ещё находятся в руках Аш-Шабаба, которая предпринимает активные попытки вернуть утраченные позиции.

4 октября 2011 года в городе произошёл крупный террористический акт, в результате которого погибло свыше 100 человек.

14 октября 2017 года произошёл двойной теракт, печально известные Теракты в Могадишо в ходе которых погибло 587 человек и сотни получили ранения.

28 декабря 2019 года начиненный взрывчаткой грузовик подорвал террорист-смертник. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на одной из оживленных улиц столицы. В результате теракта погибло 90 человек, включая 17 сомалийских полицейских и 73 мирных жителя. Это был самый крупный теракт за последние 2 год.
(см. Теракт в Могадишо (2019))
Об этом 28 декабря, сообщил депутат сомалийского парламента Абдиризак Мохамед.

Меня проинформировали, что число погибших превысило 90, включая 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лица и 4 иностранных гражданина. Пусть Аллах будет милосерден к жертвам этой варварской атаки.

Могадишо сегодня 

В августе 2011 года миротворцам из АМИСОМ удалось установить контроль над всем городом, выбив радикальных исламистов из организации аш-Шабаб за городскую черту. В настоящее время город контролируется миротворцами Африканского союза и правительственными войсками. Однако в Могадишо по-прежнему велика вероятность терактов, позиции миротворцев часто подвергаются атакам диверсионных групп. В то же время можно констатировать, что безопасность в городе в конце 2011—2012 годов значительно возросла по сравнению с предыдущим периодом гражданской войны. В результате относительной обеспеченности города продовольствием за счёт деятельности гуманитарных организаций многие голодающие сомалийцы из сельской местности перемещаются в Могадишо. Так, к маю 2011 года численность городского населения возросла с 1,8 млн до 2 млн жителей всего за 8 месяцев. В настоящее время город представляет собой крепость, которая состоит из многочисленных блокпостов и укреплений, построенных миротворцами и соединённых между собой охраняемыми дорогами.

География 
Могадишо находится на побережье Индийского океана на высоте 9 м над уровнем моря.

Река Уэби-Шабелле, текущая из Эфиопии, проходит вблизи от города на расстоянии 30 км от Индийского океана и поворачивает на юго-запад. Река, которая обычно пересыхает в феврале и марте, используется для орошения плантаций сахарного тростника, хлопка и бананов.

Климат 
Могадишо имеет полусухой субэкваториальный климат, с малым количеством осадков, которое, к тому же, сильно меняется от года к году (429 мм). Годовая разница в температуре воздуха очень мала: август (самый прохладный месяц) на три градуса прохладнее апреля. Жарко круглый год. Выражены доминантный сезон дождей (апрель — август), вторичный сезон дождей (сентябрь — декабрь) и сухой сезон (январь — март). В сухой сезон осадки исключены. Самая высокая зафиксированная температура составила +36 °C (апрель), а самая низкая +15 °C (июль).

Достопримечательности 
 Старый город Хаммавейн
 Рынок Бакаара
 Пляжи бывшего курорта Гезира

См. также 
 Террористический акт в Могадишо 3 декабря 2009 года
 Теракт в Могадишо (2019)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Могадишо
Города-миллионеры
Порты Индийского океана
Столицы африканских государств